Weinzinger ist der Familienname von

 Brigid Weinzinger (* 1962), österreichische Politikerin (Grüne)
 Fritz Weinzinger (1890–??), österreichischer Sprinter und Weitspringer
 Lutz Weinzinger (1943–2021), ein österreichischer Politiker (FPÖ)

Siehe auch:
 Hotel Weinzinger, ein ehemaliges Hotel in Linz